Peter Schaefer, kanadski hokejist, * 12. julij 1977, Yellow Grass, Saskatchewan, Kanada.

Schaefer je kariero začel pri klubu Brandon Wheat Kings v ligi NHL. Leta 1995 je bil kot 66. izbran na NHL naboru s strani kluba Vancouver Canucks, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1998/99. V ligi NHL, kjer je igral tudi za kluba Ottawa Senators in Boston Bruins, je skupno odigral 572 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 99 golov in 162 podaj, ter 63 tekem končnice, na katerih je dosegel šest golov in osemnajst podaj. Po eno sezono je igral tudi v finski ligi za TPS Turku in italijanski ligi za HC Bolzano. 

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na svetovnih prvenstvih 2000 in 2002, kjer je osvojil četrto oziroma šesto mesto.

Njegov mlajši brat Nolan je hokejski vratar.

Pregled kariere

|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 93/94
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 94/95
|
| 68
| 27
| 32
| 59
|
| 34
|
| 18
| 5
| 3
| 8
|
| 18
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 95/96
|
| 69
| 47
| 61
| 108
|
| 53
|
| 19
| 10
| 13
| 23
|
| 5
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 96/97
|
| 61
| 49
| 74
| 123
| +57
| 85
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 96/97
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +2
| 0
|
| 3
| 1
| 3
| 4
| -3
| 14
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 97/98
|
| 73
| 19
| 44
| 63
| -8
| 41
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +1
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 98/99
|
| 25
| 4
| 4
| 8
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 98/99
|
| 41
| 10
| 19
| 29
| -17
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 99/00
|
| 71
| 16
| 15
| 31
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 16
| 20
| 36
| +4
| 22
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 01/02
|
| 33
| 16
| 15
| 31
| +17
| 93
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -1
| 2
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 02/03
|
| 75
| 6
| 17
| 23
| +11
| 32
|
| 16
| 2
| 3
| 5
| +3
| 6
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 03/04
|
| 81
| 15
| 24
| 39
| +22
| 26
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 04/05
|
| 15
| 11
| 14
| 25
|
| 10
|
| 10
| 1
| 7
| 8
|
| 12
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 20
| 30
| 50
| +16
| 40
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| +2
| 14
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 06/07
|
| 77
| 12
| 34
| 46
| +7
| 32
|
| 20
| 1
| 5
| 6
| +1
| 10
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 07/08
|
| 63
| 9
| 17
| 26
| +4
| 18
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +2
| 0
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 08/09
|
| 47
| 7
| 19
| 26
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 10/11
|
| 16
| 1
| 1
| 2
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1009
| bgcolor="#7FFF00" | 290
| bgcolor="#7FFF00" | 445
| bgcolor="#7FFF00" | 735
| bgcolor="#7FFF00" | +122
| bgcolor="#7FFF00" | 602
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 91
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Hokejisti Brandon Wheat Kings
Hokejisti Syracuse Crunch
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Providence Bruins